48 Heures (48 Hrs.), un film américain réalisé par Walter Hill, sorti en 1982.
 48 Heures de plus (Another 48 Hrs.), un film américain réalisé par Walter Hill, sorti en 1990.
 48 Heures pédestres de Surgères, une compétition d'Ultrafond (1985—2010).
 48 Heures, un épisode de la série télévisée Stargate SG-1.

Homonymie de titre